Gattyana  — род морских многощетинковых червей семейства Polynoidae из отряда Phyllodocida. Более 10 видов, из них 5 видов в водах Северного Ледовитого океана.

Описание 
Встречаются в водах всех океанов Северного полушария, включая Тихий океан и Северный Ледовитый океан. Длина тела достигает 80 мм. Спину прикрывает 15 пар элитр, они плотные, кожистые; микроскульптура развита. Многочисленные нотохеты зазубренные по всей длине . На простомиуме три пары антенн (Polynoinae) и глаза на омматофорах. Перистомальные усики с циррофорами. Простомиум разделён медиальным желобком на две части. Параподии двуветвистые. Все щетинки (сеты) простые.
.

 Gattyana amondseni (Malmgren, 1867)
 Gattyana australis Averincev, 1978
 Gattyana brunnea Hartman, 1966
 Gattyana ciliata
 Gattyana cirrhosa (Pallas, 1766)
 Gattyana fauveli Misra, 1999
 Gattyana globifera Trautzsch in Augener, 1933
 Gattyana globifera (G.O. Sars, 1873)
 Gattyana mossambica Day, 1962
 Gattyana nutti Pettibone, 1955
 Gattyana pacifica (Johnson, 1901)
 Gattyana pohaiensis Uschakov & Wu, 1959
 Gattyana treadwelli

Примечания

Литература

Ссылки 
 Gattyana. In: Read, G.; Fauchald, K. (2012) World Polychaeta database. WoRMS.
 eol.org: Gattyana

Polynoidae